Fineschi ist der Familienname folgender Personen:

 Onelia Fineschi (geb. um 1924), italienische Opernsängerin (Sopran)
 Roberto Fineschi (geb. 1973), italienischer Philosoph